Кэлвин Леон Нэтт (; род. 8 января 1957 года в Монро, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Учился в Луизианском университете в Монро, в 1979 году был выбран на драфте НБА под общим 8-м номером командой «Нью-Джерси Нетс». Позже выступал за команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Даллас Маверикс» и «Индиана Пэйсерс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1980). В 1985 году принимал участие в матче всех звёзд НБА. В 1979 году был признан баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic Sun, а также был включён во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 599 игр, в которых набрал 10 291 очко (в среднем 17,2 за игру), сделал 4070 подборов, 1306 передач, 525 перехватов и 191 блок-шот.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»